Patan (Nepal) — cidade do Nepal
 Patan (Jabalpur) — cidade e nagar panchayat no distrito de Jabalpur, Índia

Ver também 
 Reino de Patani — nome pelo qual ficou conhecida parte do antigo Império Serivijaia, no que é hoje a Tailândia

Desambiguações de topônimos